V čele Etiopie za dobu její historie stáli:

 císařové viz Seznam etiopských císařů
 prezidenti viz Seznam etiopských prezidentů